Неї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на південний схід від Парижа, 140 км на північний захід від Діжона, 21 км на північний захід від Осера.

Історія 

1 січня 2016 року Неї, Герші, Ладю i Вільмер було об'єднано в новий муніципалітет Вальравійон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 183 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 447,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Неї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна